Neben der Spur steht für:

 Neben der Spur (2001), US-amerikanischer Film von Johanna Demetrakas
 Neben der Spur (2007), deutscher Spielfilm von Detlef Bothe
 Neben der Spur (2008), französischer Kurzanimationsfilm von Jérémy Clapin
 Neben der Spur (Fernsehreihe), deutsche Kriminalfilmreihe
 Neben der Spur – Adrenalin, deutscher Fernsehfilm von Cyrill Boss und Philipp Stennert (2014)
 Neben der Spur – Amnesie, deutscher Fernsehfilm von Cyrill Boss und Philipp Stennert (2016)
 Neben der Spur – Todeswunsch, deutscher Fernsehfilm von Thomas Berger (2016)
 Neben der Spur – Dein Wille geschehe, deutscher Fernsehfilm von Anno Saul (2017) 
 Neben der Spur – Sag, es tut dir leid, deutscher Fernsehfilm von Thomas Roth (2018) 
 Neben der Spur – Erlöse mich, deutscher Fernsehfilm von Josef Rusnak (2020) 
 Neben der Spur – Schließe deine Augen, deutscher Fernsehfilm von Josef Rusnak (2021) 
 Neben der Spur, ein dt. Titel von Scale (Kurzfilm) (2022)